— манга автора Сиро, выходящая с 2011 года в журнале Comic Earth Star издательства Earth Star Entertainment.

На её основе в 2013 году было снято аниме. К началу 2019 года было выпущено три сезона и несколько отдельных выпусков-OVA.

Сюжет 
Аой и Хината — подруги детства. Аой предпочитает сидеть дома и при этом боится высоты, тогда как Хината любит альпинизм. Они обе решают подняться на гору, чтобы увидеть восход солнца, который видели вместе, когда были детьми.

Персонажи 
  — главная героиня, ученица, которая ужасно общается с людьми и держится от них на расстоянии. В детстве увлекалась горами. Однако, заигравшись на детской площадке, упала, сломав ногу, и с тех пор боится высоты. Позже благодаря Хинате она возвращает себе интерес к горам.
  — главная героиня, заводная подруга Аой, которая не виделась с ней ещё с начальной школы. Представляет собой ходячую опасность и понимает, что, скорее всего, бесит Аой. Однако тянет её за собой, чтобы подруга чаще была весёлой.
  — одноклассница Аой и Хинаты, увлекающаяся альпинизмом. Подружилась с Аой, когда выбирала спальный мешок.
  — ученица средней школы, с которой Аой и Хината подружились во время одной из вылазок в горы.

Медиа

Манга 
Манга написана и проиллюстрирована Сиро. Публикуется в журнале Comic Earth Star издательства Earth Star Entertainment. Первая глава появилась в выпуске журнала за сентябрь 2011 года, выпущенном 12 августа 2011 года. Главы манги были собраны в 15 томах, опубликованных с 12 июня 2012 года по 12 марта 2018 года.

Аниме 
Режиссер Юсукэ Ямамото, выпускает аниме-сериал студия 8-bit, транслируется в Японии на Tokyo MX с 3 января 2013 года, при этом показ в мире происходит на сервисе Crunchyroll.

Примечание

Ссылки